World Rugby chamado anteriormente de International Rugby Board, entidade máxima do rugby
Instituto Ricardo Brennand, instituição cultural localizada em Recife
IRB-Brasil Re., antigo Instituto de Resseguros do Brasil

Desambiguações de siglas